Небылицкий — русская фамилия. Известные носители:

 Небылицкий, Антон Никитович (род. 1989) — российский автогонщик.
 Небылицкий, Борис Рудольфович (1909 — 1972) — советский оператор и режиссёр документального кино.
 Небылицкая, Наталия Ильинична — российский критик, киновед. Дочь Ильи Вайсфельда, российского критика, киноведа.